Europamästerskapet i basket för damer 2019, även kallat EuroBasket Women 2019, spelades i Lettland och Serbien mellan 27 juni och 7 juli 2019.

Lottning
Lottningen ägde rum den 12 december 2018 i Belgrad i Serbien. Då bestämdes vilka lag som skulle spela i respektive grupp.

Gruppindelning

Gruppspel
Spelschemat för turneringen publicerades den 13 februari 2019.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Kval till kvartsfinaler

Kvartsfinaler

Placeringsmatcher till OS-kval

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser

Internationella baskettävlingar i Serbien
Internationella baskettävlingar i Lettland
Sportåret 2019
Basketsäsongen 2018/2019
2019 i Serbien
2019 i Lettland
2019
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sportevenemang i Riga
Belgrad under 2000-talet
Riga under 2000-talet